Kościół św. Mikołaja w Pradze (Malá Strana) –
 Kościół św. Mikołaja w Pradze (Stare Miasto) –

Zobacz też